Leon Sternbach (1864-1940) – polski filolog klasyczny i bizantynista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności.
 Leon Sternbach (1908-2005) – polsko-amerykański chemik i farmaceuta.